Vahana (Sanskrit: „Zugtier, Wagen, Fahrzeug“) steht für:
 Vahana, Reittier, Fahrzeug in der hinduistischen Mythologie

Luftfahrzeug:
 Vahana, Kippflügel-Wandelflugzeug

Schiff:
 VAHANA ARYAN, Offshore-Versorgungsschiff, Singapur